Burma kan syfta på:
 Myanmar - ett land i Asien, även kallat Burma
 Burma (kattras) - en kattras
 Burmaplattan - en liten litosfärplatta
 Burmā - en ort i Jordanien